halo – zjawiska optyczne związane z kryształami lodu w atmosferze
 halo galaktyczne – zjawisko astronomiczne
 aparat halo – urządzenie używane w ortopedii
 efekt halo w psychologii
 Halo – seria gier komputerowych
 „Halo” – singel Depeche Mode
 „Halo” – singel Beyoncé Knowles
 The Black Halo – album studyjny zespołu Kamelot
 HALO/HAHO – skrót używany w wojskowości
 Halo (Formuła 1) – element budowy samochodu wyścigowego